Рила — горный массив в Болгарии
 Рила — община в Болгарии
 Рила — город в Болгарии